Michael Fisher ou Mike Fisher peut désigner :
 Michael Fisher (1931-2021), un physicien, chimiste et mathématicien britannique ;
 Michael J. Fischer (1942-), un informaticien américain ;
 Michael Fisher, dit Mike Fisher (1980-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.